El soft rock ('rock suau') és un estil musical, que es distingeix d'altres tipus de rock per l'ús de distorsions poc saturades en les guitarres, melodies fàcilment assimilables i lletres poc controvertides.
Altres denominacions, com AOR (adult oriented rock: ‘rock orientat a adults'), es refereixen bàsicament al mateix fenomen.

Artistes i temes 
A manera d'indicació, i com a exemples de temes i/o artistes considerats usualment dintre el soft rock, tot i que provenen d'estils molt diferents, s'inclou la següent llista:

 10cc I’m not in love, The Things We do for Love.
 ABBA: Fernando, The winner takes it all, Eagle.
 Ace: How Long,1975
 Association: Never My Love, Windy.
 Barry Manilow: Mandy, I write the songs, Looks like we made it, The old songs.
 The Beatles: Penny Lane, Hellow Goodbye
 The Beach Boys: God Only Knows, Surf's Up
 Bee Gees: To Love Somebody, I Started a Joke(1960s)
 Bonnie Tyler: It’s a heartache, Total eclipse of the heart.
 Bruce Hornsby: The way it is, Mandolin Rain.
 Carly Simon: You’re so vain, Nobody does it better.
 Carole King: It’s too late, So Far Away.
 Chicago: Just You and Me, Saturday in the Park,If you leave me now, Hard to say I’m sorry.
 Christopher Cross: Artur's Theme,1981
 The Cyrkle: Red Rubber Ball
 Dave Clark Five: Because, 1964
 Don McLean: American pie, Vincent, Crying, Castle in the Air
 Edison Lighthouse: Love Grows.
 Elton John: Daniel, Your song, Tiny dancer, Lucy in the Sky with Diamonds.
 Flying Machine: Smile a Little Smaile for me
 Fleetwood Mac: Dreams, You Make Loving Fun, 1977
 Foreigner: Waiting for a girl like you.
 Gerry Rafferty: Baker Street,1978
 Albert Hammond: It Never Rains in Southern California,1973
 Harpers Bizarre: The 59th Bridge Song(Feelin' Groovy)
 Harry Chapin: Cat’s in the Cradle,1974
 Kim Carnes: More Love,1980
 Leo Sayer:"More than I can say, When I need you.
 Mike & the Mechanics: Sirent Running, Living years.
 Neil Diamond: Song sung blue, Sweet Caroline, Cracklin Rosie.
 Gilbert O'Sullivan: Alone Again,1972
 Paul Simon: Kodachrome, Slip slidin' away, American Tune, Mama and Child Reunion.
 Phil Collins: Against all odds (Take a look at me now), One more night.
 Savage Garden: Truly madly deeply.
 Sheena Easton: For your eyes only, We’ve got tonight.
 Stealers Wheel: Stuck in the middle with you, 1973
 The Carpenters: We’ve only just begun, Close to you.
 The Eagles: Desperado, I can't tell you why.
 The Naked Brothers Band: If that’s not love, Proof of my love,(USA)
 Tommy James & the Shondells: Climson and Clover.
 Todd Rundgren: Hello, it’s me, I Saw the Right.
 Wings: My Love,With a Little Luck.
 Paul Williams: We’ve only just begun.
 The Zombies: Time of the Season, Tell Her No''.
 Auryn,(Espanya)

Gèneres del rock

ms:Soft rock